Капский:
 Капский, Альберт Вячеславович (род. 1997) — белорусский футболист.
 Капский, Анатолий Анатольевич (1966—2018) — белорусский предприниматель.